El nombre Los Manantiales o Manantiales en Argentina puede hacer referencia a:

 Los Manantiales, localidad de la provincia de Mendoza;
 Los Manantiales, localidad de la provincia de San Luis;
 Manantiales, localidad de la provincia de Catamarca;
 Manantiales, localidad de la provincia de Jujuy;